На́бережная Федоро́вского — набережная в историческом районе Започаинье Нижнего Новгорода. Современное название получила в честь выдающегося учёного, доктора геолого-минералогических наук Николая Михайловича Федоровского.

История 
Набережная появилась после визита в Нижний Новгород Николая I, который всегда уделял большое внимание благоустройству и порядку. Император был раздосадован тем, что в Нижнем Новгороде созерцание пейзажей омрачается видами неблагоустроенных территорий, после чего пришлось составить план развития города из 88 пунктов, выполнение которого царь взял под личный контроль. С 1896 по 1928 год в районе набережной работал Похвалинский фуникулёр.

Свой нынешний вид набережная обрела в 1960-е годы, были построены мосты и съезды. В 2007 году на набережной началась реконструкция дренажной системы и инженерной защиты, были построены террасы.

Благодаря хорошему обзору с высоты набережная является отличным местом для наблюдений за закатами и восходами, течением рек и проходящими судами, а также городскими пейзажами. Отсюда, а также с соседней улицы Заломова, видно старый город (Нижний посад), Рождественскую церковь, Речной вокзал, Канавинский мост, стрелку Оки и Волги и Нижегородскую ярмарку.

Благоустройство к 800-летию города 
К празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году часть набережной была благоустроена по концепции Института развития городской среды Нижегородской области и получила дополнительное название «Парк 800-летия Нижнего Новгорода». Основная концепция — «Театр природных действий». После благоустройства дорожки и площадки парка получили новые функции и зоны: появились амфитеатры, места для мероприятий, игровая и спортивная площадки, лавочки со столами для пикников, зона для слэклайна, площадка для дрессировки собак. Кроме того, было высажено дополнительное озеленение, заменены коммуникации, установлено новое освещение территории; также добавлена навигация и арт-объекты, рассказывающие о видах и зданиях, которые можно разглядеть с разных точек парка.

Променадная часть набережной с тротуаром вдоль улицы, а также световая инсталляция созданы по концепции московского архитектурного бюро «Арх груп». Проезжая часть была заужена, появился широкий тротуар. Вдоль всей улицы установлены скамьи, лежаки и стеклянные беседки с видом на панорамы города. Тротуар стал непрерывным от пешеходного моста через Сергиевский овраг до моста над Почтовым съездом (Успенским оврагом). Световая инсталляция из 300 светильников имеет несколько режимов подсветки; на экранах, которые находятся на уровне променада, можно выбрать год своего рождения, после чего загорится светильник, посвящённый этому году.

Заказчиком благоустройства выступало АНО «Центр 800». Реализация проходила при участии Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Галерея

Примечания 

Набережные Нижнего Новгорода
Нижегородский район Нижнего Новгорода